Александра Романовна Стриганова (1902—1983) — советский учёный, специалист в области физиологии животных.

Родилась и выросла в с. Заречье Тверской губернии.

С 1937 года научный сотрудник, старший научный сотрудник Института морфологии животных АН СССР.

Кандидат биологических наук.

Сочинения:
 Реактивность и восстановительная способность: денервированной мышцы на разных стадиях атрофии. Александра Романовна Стриганова. Изд-во Академии наук СССР, 1961 — Всего страниц: 144
 Органогенез сельскохозяйственных животных: сборник статей. Александра Романовна Стриганова. Наука, 1971 — Всего страниц: 201
 Восстановительные процессы в скелетной мускулатуре [Текст] / А. Н. Студитский, А. Р. Стриганова ; АН СССР, Ин-т морфологии животных им. А .Н. Северцова. — М. : АН СССР, 1951. — 172 с.: ил. ; 27 см. — Библиогр.: с. 166—170. — 4000 экз.

Сталинская премия 1952 года — за научный труд «Восстановительные процессы в скелетной мускулатуре» (1951).

Семья 
 Муж — Рафаил Исаакович Белкин (1894—1964), доктор биологических наук, профессор, специалист в области биологии развития.
 Дочь — Белла Рафаиловна Стриганова (25 марта 1932 — 6 марта 2017).

Похоронена в Москве на Даниловском кладбище.

Источники 
 http://www.variable-stars.ru/db/astrosearch/cache.html?host=&href=aHR0cDovL3ptbXUubXN1LnJ1L2ZpbGVzL2ltYWdlcy9zcGVjL2VudDIxXzIlMjAxMTdfMTE5X01pa2hfUnliYWwucGRm&mor=&searchstring=3MvPzM/HydE=

Похороненные на Даниловском кладбище